Cet article recense les archives départementales des départements de France.

Liste

Lien externe 
 

Archives Departementales